Obizzo (anche Obicio, Obizio, Opizzo, Opizio), nome italiano
Personaggi
 Obizzo da Carcano (? – Landolfo II da Carcano, morto il 23 marzo 998), arcivescovo di Milano dal 979 al 998. 
 Obizzo da Carrara (floruit 1400), cavaliere e condottiero italiano, signore di Ascoli Piceno.
 Obizzo I d'Este (1110 – circa 1193/1195), figlio di Folco I d'Este
 Obizzo II d'Este (1247 circa – 13 febbraio 1293), marchese di Ferrara e della Marca anconitana. 
 Obizzo III d'Este (1294-1352), marchese di Ferrara dal 1326 alla morte.
 Obizzo Fieschi (circa 1150-22 maggio 1224), vescovo cattolico italiano
 Obizzo Malaspina (? – 1185), condottiero italiano
 Obizzino Malaspina (? – 1249), nobile di parte guelfa.
 Obizio da Niardo (1150 – 6 dicembre 1204), nobile guerriero, poi eremita, infine santo della Chiesa cattolica. 
 Obizzo Obizzi (floruit XI secolo), capostipite della famiglia degli Obizzi 
 Obizzo da Polenta (? – morto il 30 gennaio 1431), signore di Ravenna della famiglia da Polenta.
 Obizzo Sanvitale (ante 1229 – 12 settembre 1303), vescovo cattolico italiano.

Pagine correlate 

 Obizzi
 Obizzo d'Este